Atlantic Fleet - flotta della Royal Navy
 United States Atlantic Fleet - flotta della United States Navy, dal 2006 rinominata United States Fleet Forces Command